Salomé (Heródiás lánya)
 Salomé (tanítvány), másként Szent Salomé, Zebedeus felesége
 Salomé (Jakab protoevangéliuma)
 Salomé (Heródes testvére), Iamnia, Azotus és Phasaelis kormányzója
 Salome (opera)
 Salome (színmű)
 Salome (festmény), Vaszary János festménye
 Salome hercegnő
 Salomé (teleregény)
 Salomé (énekesnő)
 Salomé (keresztnév)
 Salóme (keresztnév)
 Szalóme (keresztnév)